Logo se puede referir a:
 Logo, lenguaje de programación.
 Logo, canal estadounidense de televisión.
 Logo, localidad del estado de Benue (Nigeria).
 Logo, álbum de Kevin Johansen, de 2007.
 El logotipo, de modo abreviado.
 El logo; de forma genérica, toda representación gráfica de una marca comercial.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para logo.